Między nami, misiami (, 2015–2019) – amerykański serial animowany stworzony przez Daniela Chonga i wyprodukowany przez wytwórnię Cartoon Network Studios.

Premiera serialu w Stanach Zjednoczonych miała miejsce 27 lipca 2015 roku na kanale Cartoon Network. Data polskiej zapowiedzi serialu to 16 listopada 2015. 12 sierpnia 2015 ogłoszono, że stacja Cartoon Network zamówiła drugi sezon.

Opis fabuły 
Perypetie trzech braci niedźwiedzi: Grizza, Pandy i Lodomira. Sympatyczne niedźwiadki próbują odnaleźć się w świecie ludzi i codziennie przeżywają niesamowite przygody. Widzowie przekonają się, jak rodzeństwo między innymi poradzi sobie z robieniem zakupów i zdobywaniem nowych przyjaciół.

Produkcja 
Serial został stworzony przez Daniela Chonga, który wcześniej pracował jako artysta dla Pixar i Illumination Entertainment. Serial jest oparty na opublikowanym w 2010 roku komiksie The Three Bare Bears.

Obsada 
 Eric Edelstein jako Grizz
 Bobby Moynihan jako Panda
 Demetri Martin jako Lodomir

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Polska wiki o serialu

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2019
Produkcje Cartoon Network
Filmy o niedźwiedziach